«Virgen Blanca» o «Virgen de las Nieves» puede referirse a:

Advocación 
 Santa María la Blanca o Santa María de las Nieves;

Representaciones en el arte

Arquitectura 
 Iglesia de Santa María la Blanca o de Santa María de las Nieves, .
 Ermita de Santa María la Blanca, .
 Santuario de Santa María la Blanca o de Santa María de las Nieves, .

Esculturas

en España 
 Virgen de las Nieves, en Agaete;
 Virgen de las Nieves, en Benacazón;
 Virgen de las Nieves, en Campoo de Yuso (Cantabria);
 Virgen de las Nieves, en Chinchilla de Montearagón;
 Nuestra Señora de las Nieves, en La Palma;
 Santa María la Blanca (siglo XIX), de Málaga;
 Virgen de la Blanca (siglo XVIII), de Soria;
 Virgen Blanca, escultura gótica localizada en la catedral de Toledo;